A Rodovia PR-540 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que começa e termina na rodovia PR-170, estendendo-se em forma de ferradura para ligar as 5 colônias do Distrito de Entre Rios (território do município de Guarapuava). A rodovia é totalmente pavimentada e possui extensão total de 22,7 quilômetros.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná